Alessio D'Ascenzo – giocatore di football americano ed ex allenatore italiano
Giuseppe D'Ascenzo – chimico italiano
Leonardo D'Ascenzo – arcivescovo cattolico italiano